Le gouvernement May  () est le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord entre le  et le , sous la  de la Chambre des communes.

Il est dirigé par la conservatrice Theresa May, successeure de David Cameron après sa démission. Il succède au gouvernement Cameron  et cède le pouvoir au gouvernement May  après que le Parti conservateur a remporté les élections générales de 2017 sans majorité absolue.

Historique du mandat 
Ce gouvernement est dirigé par la nouvelle Première ministre Theresa May, précédemment secrétaire d'État à l'Intérieur. Il est constitué et soutenu par le Parti conservateur, qui dispose seul de  sur 650, soit 50,8 % des sièges de la Chambre des communes.

Il est formé à la suite de la démission de David Cameron, au pouvoir depuis .

Il succède donc au gouvernement Cameron , constitué et soutenu dans les mêmes conditions.

Formation 
Le , au lendemain du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne qui donne la victoire au retrait du pays de l'Union (), le Premier ministre David Cameron annonce son intention de quitter le pouvoir, assurant initialement sa volonté de gérer la transition jusqu'à la conférence annuelle du Parti conservateur, prévue en  suivant. Un vote au sein du groupe parlementaire le  sélectionne la secrétaire d'État à l'Intérieur Theresa May et la ministre d'État de l'Énergie Andrea Leadsom pour briguer au suffrage des militants la direction des .

Après le renoncement d'Andrea Leadsom le , Theresa May est proclamée cheffe du Parti conservateur et David Cameron fait savoir qu'il remettra sa démission à la reine Élisabeth II deux jours plus tard, à l'issue de sa dernière séance de questions d'actualité aux Communes. Le , Theresa May est effectivement nommée à la tête du gouvernement britannique par la souveraine.

Le même jour, elle dévoile la composition de son gouvernement, qui compte notamment Boris Johnson, ancien maire de Londres et candidat putatif à la direction du parti, au poste de secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth, le prédécesseur de ce dernier, Philip Hammond, comme chancelier de l'Échiquier, et le député David Davis en qualité de secrétaire d'État à la Sortie de l'Union européenne.

Succession 
La Première ministre fait savoir le  qu'elle a l'intention de proposer au Parlement la convocation d'élections législatives anticipées, pour lesquelles elle doit obtenir l'accord de la Chambre des communes à la majorité des deux tiers. Celle-ci donne son aval le lendemain, après un court débat et par  pour et , le scrutin étant organisé le  suivant.

Le résultat donne la victoire aux conservateurs avec  contre 262 au Parti travailliste mais conduit les vainqueurs à perdre leur majorité absolue en sièges. Reconduite dans ses fonctions, Theresa May met en place son second gouvernement trois jours après la tenue des élections, le . Elle conclut le  suivant un accord de soutien sans participation avec le Parti unioniste démocrate, qui lui apporte l'appui de ses dix députés.

Composition 
 Par rapport au gouvernement Cameron , les nouveaux membres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions le sont en italique.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des Premiers ministres britanniques
 Parlement du Royaume-Uni
 Élections générales britanniques de 2015
 Référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne
 Élection à la direction du Parti conservateur de 2016

Gouvernement du Royaume-Uni
Theresa May
2016 au Royaume-Uni
2017 au Royaume-Uni
2016 en politique
2017 en politique